

Wydarzenia 

 22 sierpnia – książę Bretanii Erispoe pokonał w bitwie pod Jagland króla zachodniofrankijskiego Karola II Łysego.

Zmarli 
 Święta Nunilo i święta Alodia - męczennice, zabite za wiarę.

851